El término arándano, en esta enciclopedia, puede hacer referencia:
 al género de arbustos Vaccinium y a sus frutos; principalmente:
 a Vaccinium corymbosum, el arándano azul, mora azul o blueberry;
 a Vaccinium myrtillus, el arándano azul silvestre o mirtilo;
 al arándano rojo (el subgénero Oxycoccus centrado en el fruto);
 a Vaccinium macrocarpon, el arándano rojo grande o cranberry;
 a Vaccinium vitis-idaea, el arándano rojo mediano o cranberry;
 a Vaccinium oxycoccos, el arándano rojo común, arándano agrio o arándano palustre;
 a Vaccinium erythrocarpum, el arándano rojo de las montañas del sur, originario de los montes Apalaches.

Además, puede referirse a otros arbustos con frutos semejantes (y a estos frutos), como:
 a Elaeocarpus reticulatus, también conocido como fresno arándano o elaeocarpo.